

Titres 

 Brass Buttons, film muet américain réalisé par William Desmond Taylor, sorti en 1914 ;
 Brass Buttons, film muet américain réalisé par Henry King, sorti en 1919 ;

Voir aussi 
 The Brass Buttons, un groupe espagnol de rock indépendant fondé en 2005.